Read kan avse:

Personer
 Cari Read
 Carveth Read
 George Read, flera personer
 George Read (amerikansk politiker)
 George Read (kanadensisk politiker)
 Herbert Read
 Jacob Read
 James Read
 Jason Read
 Katharine Read
 Ken Read
 Leonard Read
 Mary Read
 Matt Read
 Norman Read
 Opie Read
 Phil Read
 Piers Paul Read

Geografi

Storbritannien
 Read, Lancashire, parish

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn